Откритият метъл фестивал „Туска“ () или просто „Туска“ () е сред най-големите фестивали, посветен на метъл културата.

Фестивалът се провежда всяка година в парка „Кайсаниеми“ (Kaisaniemi) в центъра на Хелзинки, Финландия, обикновено между 27 и 29 юни. От 2011 г. „Туска“ се провежда в една от най-известните индустриални зони на Хелсинки, в които се провеждат редица други фестивали и ъндерграунд партита – Зоната се нарича "Сувил'ахти" (Suvilahti, ) и не може да бъде сбъркана, поради странния си комплекс.

Туска води началото си от 1998 г. и оттогава насам се разраства все повече. През 2006 г. всички билети за фестивала се продават и повече от 33 000 „мѐтъли“ пристигат да наблюдават изпълненията на 32 групи.

Участници 
1998
Absurdus, Am I Blood, Babylon Whores, Barathrum, Corporal Punishment, Crimson Midwinter, D-Ray, Gandalf, Gorgoroth, Hundred Years, Impaled Nazarene, Kyyria, Nemeh's O.D., Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

1999
...And Oceans, 45 Degree Woman, Afterworld, Amorphis (Аморфис), Barathrum, Bury Me Deep, D-Ray, Dark Tranquillity, Divine Decay, Gandalf, Itä-Saksa, Jimsonweed, Lullacry, Nightwish (Найтуиш), Painflow, Purity, Sentenced, Soul Above, Tarot, The 69 Eyes, Throne of Chaos, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Twilight Opera, Two Witches

2000
Babylon Whores, Children of Bodom, Diablo, Eternal Tears of Sorrow, Finntroll, Gamma Ray, Impaled Nazarene, Lullacry, Metal Gods, Nightwish, Pain, Reduce to Ash, Satyricon, Sinergy, Stone, Terveet Kädet, The Black League, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, To/Die/For

2001
45 Degree Woman, Amon Amarth, Amorphis, Daniel Lion Eye And The Rollers, Drive, Eläkeläiset, Finntroll, Gandalf, Headplate, Impaled Nazarene, In Flames, Katatonia, Kotiteollisuus, Rhapsody of Fire, Rotten Sound, Stratovarius, The 69 Eyes, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Transport League, United Underworld, Yearning

2002
Ajattara, Blake, Bruce Dickinson (Брус Дикинсън), Diablo, Demigod, Ensiferum, Impaled Nazarene, Machine Head, Maj Karman Kauniit Kuvat, Marduk, Moonsorrow, Mustasch, Nightwish, Sara, Sentenced, Sonata Arctica (Соната Арктика), Suburban Tribe, Sunride, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Verenpisara

2003
Amorphis, Arch Enemy, Barathrum, Behemoth, Children of Bodom, Divine Decay, Edguy, Finntroll, Horna, Immortal Souls, Lordi (Лорди), Lost Horizon, Lullacry, Mannhai, Mauron Maiden, Ministry, Mokoma, Moonsorrow, Norther, Reverend Bizarre, Rotten Sound, Sentenced, Soulfly (Соулфлай), Stratovarius, Tarot, The 69 Eyes, The Haunted, Thunderstone, Thyrane, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Type O Negative

2004
Beseech, Blake, Chaosbreed, Charon, Dark Funeral, Dark Tranquillity, Death Angel, Dew-Scented, Diablo, Dio (Дио), Dismember, Drive, D.S.K., Ensiferum, Fear Factory, In Flames, Impaled Nazarene, Kilpi, Kotiteollisuus, Nasum, Nightwish, Machine Men, Mokoma, Sinergy, Soilwork, Sonata Arctica, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Trollheim's Grott, Turisas, Twilightning

2005

Accept, Ajattara, Amoral, Apocalyptica (Апокалиптика), Callisto, Children of Bodom, Deathchain, Destruction (Дистръкшън), Dimmu Borgir (Диму Боргир), Evergrey (Евъргрей), Finntroll, Gamma Ray, Hieronymus Bosch, Lake of Tears, Malediction, Mnemic, Monster Magnet, Naglfar, Pain Confessor, Paska, Primal Fear, Rotten Sound, Scarve, Sentenced, Sinking, Skyclad, Stam1na, Teräsbetoni, Testament, Thunderstone, Turmion Kätilöt, Viikate, Wintersun

2006
Amorphis, Anathema, April, Arch Enemy, Burst, Celtic Frost, Deathstars, Diablo, Epica, Freedom Call, Gojira, Impaled Nazarene, Kalmah, Mendeed, Metsatöll, Mokoma, Nine, Norther, Opeth, Pain Confessor, Sodom, Sonata Arctica, Stam1na, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Tarot, The Scourger, The Sisters of Mercy, Timo Rautiainen, Venom (Венъм), Verjnuarmu, Wintersun

2007

45 Degree Woman, Before The Dawn, Blind Guardian, Brother Firetribe, Children of Bodom, D'espairsRay, DragonForce, Emperor, Finntroll, Hatesphere, Immortal, Imperia, Insomnium, Isis, Katatonia, Legion of the Damned, Maj Karma, Mercenary, Misery Index, Moonsorrow, Moonspell (Мунспел), Naildown, Nicole, Pain, Profane Omen, Scent of Flesh, Stratovarius, Sturm Und Drang, Thunderstone, Turisas, Vader, W.A.S.P.

2008

Amon Amarth, Before the Dawn, Behemoth, Carcass, Diablo, Dimmu Borgir, Discard, Dream Evil, Dying Fetus, Entombed, Fields of the Nephilim, Ghost Brigade, Job For A Cowboy, Kalmah, Killswitch Engage, Kiuas, Kreator, KYPCK, Mokoma, Morbid Angel, Nile, Noxa, Primordial, Shade Empire, Slayer, Sonata Arctica, Sotajumala, Stam1na, The Scourger, The Sorrow, Tracedawn, Týr

2009
All That Remains, Amoral, Amorphis, The Black Dahlia Murder, Callisto, Dauntless, Deathchain, Eluveitie, Ensiferum, Evile, Firewind, Gama Bomb, Girugamesh, Gojira, Immortal, Jon Oliva's Pain, Legion of the Damned, Medeia, Mucc, My Dying Bride, Neurosis, Parkway Drive, Пол Гилберт, Pestilence, Profane Omen, Rotten Sound, Sabaton, Stam1na, Suicidal Tendencies, The Faceless, Tukkanuotta, Volbeat

Външни препратки 
 Официален сайт

Туска
Култура в Хелзинки
Музикални фестивали във Финландия